Yngve Nilsson kan avse:
 Yngve Nilsson (musiker)
 Yngve Nilsson (politiker)
 Yngve Nilsson, bildkonstnär
 Yngve Nilsson (född 1933), bildkonstnär
 Lars Yngve Nilsson, bildkonstnär